

Évènements 
 4 janvier : Début des émissions régulières à la télévision française de 11h à 11h30 et de 20h à 20h30 en semaine et de 17h30 à 19h30 le dimanche.

Émissions

Principales naissances 
  : Jed Allan, acteur américain.
 19 avril : Elinor Donahue, actrice américaine.
 20 avril : George Takei, acteur, producteur et scénariste américain.
 26 avril : Gareth Gwenlan, producteur et réalisateur britannique.
 22 mai : Guy Marchand, acteur, chanteur, musicien et écrivain français.
  : Morgan Freeman, acteur américain.
 10 juin : Luciana Paluzzi, actrice italienne.
 12 juillet : Bill Cosby, acteur, producteur, scénariste, compositeur, humoriste et réalisateur américain.
 4 août : Thierry Roland, Journaliste sportif français et commentateur de matchs de football († ).
 26 août : Nina Companeez, scénariste et réalisatrice française († ).
 29 septembre : Jean-Pierre Elkabbach, journaliste français.
 9 octobre : Fiona Cumming, réalisatrice britannique († ).
 21 octobre : Édith Scob, actrice française  († ).

Principaux décès